Plusieurs personnalités ont porté le nom de Jean Thomas, parmi lesquelles : 
 Jean Thomas, théologien dominicain du , auteur du traité Maledicta dies
 Jean Thomas (1716 - 1797), curé français pendant la Révolution
 Jean Thomas (1770 - 1853), général français de la Révolution et du Premier Empire
 Jean Thomas (1900 - 1983), ancien sous-directeur général de l'UNESCO
 Jean Thomas (1929 - 2018), footballeur professionnel
 Jean Thomas, maire de Nivillac de 1977 à 2014
 Jean Thomas, poète
 Jean Thomas, (1994- ) rugbyman
 Jean Thomas (résistant) colonel du maquis du vercors